Jingglong (Ponorogo)
 Jingglong (Sutojayan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing